Angola är indelat i 18 provinser (provincia) som i sin tur är indelade i 163 municipalkommuner (municípios)  .  Municipalkommuner är uppdelade i kommuner (comunas) som till antalet är 618. En provins innehåller 4 till 15 municipalkommuner, och 14 (Lunda Sul) till 65 (Malanje) kommuner.

Se även 
 ISO 3166-2:AO, ISO 3166-2-koden för Angola.

Referenser 

 
Administrativa indelningar av länder i Afrika